— топонимический словарь издательства Кадокава сётэн. Один из фундаментальных справочников, посвященных географии Японии и истории японской топонимики. Издавался в Токио на протяжении 1978—1990 годов редакционной коллегией «Большого словаря японских топонимов Кадокава» под руководством Такэути Ридзё. Состоит из 51 тома: 49 томов, посвященных префектурам Японии, одного тома источников и библиографии и одного тома со списком всех топонимов. Всего содержит более 245 тысяч статей. В 2002 году издательство выпустило электронную версию словаря на CD для персональных компьютеров с операционной системой Windows.

Тома

См. также 
 Топонимия Японии

Примечания

Литература 
 角川日本地名大辞典 / 「角川日本地名大辞典」編纂委員会編. — 東京: 角川書店, 1978—1990.

Ссылки 
 Большой словарь японских топонимов Кадокава на официальном сайте издательства Кадокава

Словари японского языка
Топонимия Японии
Топонимические словари